Regény
 Gulliver utazásai, Jonathan Swift regénye

Mozifilm
 Új Gulliver, Alekszandr Lukics Ptusko 1935-ös szovjet egész estés bábfilmje
 Gulliver utazásai, Dave Fleischer 1939-es filmje
 Gulliver utazásai, Jack Sher 1960-as filmje
 Gulliver utazásai, Peter R. Hunt 1977-es filmje
 Gulliver utazásai, Cruz Delgado 1983-as filmje
 Gulliver utazásai, Charles Sturridge 1996-os filmje
 Gulliver utazásai, Rob Letterman 2010-es filmje

Magyar filmek
 Gulliver a törpék országában, 1974-ben készült tévéfilm
 Gulliver az óriások országában, 1979-ben készült tévéfilm

Sorozat
 Gulliver utazásai, kanadai-francia rajzfilmsorozat